Рио Алегре има више значења:

 Рио Алегре (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рио Алегре (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику